Het Albanees-Joegoslavisch conflict was een conflict tussen het Volksrepubliek Albanië en Joegoslavië. Het was het gevolg van het Albanees-Griekse grensconflict, waar Joegoslavië de Griekse aanvallen op Albanië steunde.

De missie van Josip Broz Tito was om het regime van Albanië te laten verdwijnen door propaganderende documenten vrij te geven, informatie naar Joegoslavië te brengen en de situatie in het communistische Albanië aan het licht te brengen en te voorkomen dat Albanië Joegoslavië zou kunnen binnenvallen.

In 1950 stoomde de Tito zijn leger klaar voor de oorlog tegen Albanië. In 1951 werden drie Joegoslavische legerdivisies ingezet vlakbij de Albanese grens. De Albanese autoriteiten werden gewaarschuwd en arresteerden vervolgens meer dan 150 Joegoslavische soldaten, die in de grensgebieden met Joegoslavië als verdacht werden beschouwd. De Joegoslavische missie mislukte.

Nadat het conflict zich uitbreidde, besloot de Albanese grenspolitie Joegoslavië binnen te vallen met 225 Albanese soldaten waarna zij Joegoslavische soldaten en burgers aan vielen. Hierbij sneuvelden 10 Joegoslavische soldaten en 15 Joegoslavische raakten gewond.

Oorlog in de 20e eeuw
Oorlog in Europa
Geschiedenis van Albanië
Geschiedenis van Joegoslavië